Morgongåvan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Morgongåvan, Nagu, Åboland, 
 Morgongåvan, Ingå, Nyland, 
 Morgongåvan, Helsingfors, Nyland, 
 Morgongåvan, Borgå, Nyland,

Se även
Morgongåva
Morgonland

Robotskapade Finlandförgreningar